Deux (französisch „zwei“) steht für:

 Deux (Film), Spielfilm von Werner Schroeter (2002) 
 Deux, Spielfilm von Filippo Meneghetti (2019), siehe Wir beide (Film)
 La deux, belgischer Fernsehsender, siehe Tipik
 Fred Deux (1924–2015), französischer Grafiker und Schriftsteller

Siehe auch: